Rayagada (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Rayagada (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Rayagada